Чалчокотипа има више значења:

 Чалчокотипа (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чалчокотипа (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику